Swindon, Wiltshire, Anglaterra
 Swindon (districte)
 Swindon Town Football Club
 Swindon (Gloucestershire), Anglaterra
 Swindon (Staffordshire), Anglaterra